Баду́нг — округ () в составе индонезийской провинции Бали;
 Баду́нг — пролив между островом Бали и группой небольших островов, расположенных к востоку от него.

См. также 
 Бандунг (значения)